Max Oberrauch (né le  à Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige) est un joueur professionnel de hockey sur glace italien.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Bolzano, il est parti s'aguerrir dans en Suède avec les équipes de jeunes du MODO Hockey. En 2003, il passe professionnel avec le HC Torinovalpe dans la Serie A. Il remporte la Serie A 2005 et la Coupe d'Italie 2005 avec le HC Milano.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Italie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| HC Bressanone|| Serie A2|| 31|| 2|| || || || || || || || 
|-
| 2001-2002|| MODO Hockey|| J18 Allsvenskan || 12|| 4|| 1|| 5|| 10|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HC Torino|| Championnat d'Italie de hockey sur glace D2|Serie A2|| || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| HC Torino || Serie A|| 40|| 14|| 15|| 29|| 52|| 3|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2004-2005|| HC Milano|| Serie A|| 29|| 4|| 1|| 5|| 10|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HC Milano|| Serie A|| 19|| 0|| 2|| 2|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| HC Val Pusteria Wolves|| Serie A|| 15|| 3|| 2|| 5|| 38|| 6|| 2|| 1|| 3|| 24
|-
| 2006-2007|| HC Val Pusteria Wolves|| Serie A|| 10|| 4|| 10|| 14|| 24|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 32|| 11|| 11|| 22|| 28|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 42|| 7|| 10|| 17|| 64|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 40|| 21|| 26|| 47|| 20|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 40|| 17|| 15|| 32|| 25|| 15|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
| 2011-2012|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 40|| 22|| 26|| 48|| 65|| 10|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
| 2012-2013|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 44|| 20|| 23|| 43|| 36|| 10|| 2|| 5|| 7|| 33
|-
| 2013-2014|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 28|| 16|| 5|| 21|| 20|| 16|| 7|| 8|| 15|| 14
|-
| 2014-2015|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 32|| 22|| 25|| 47|| 63|| 11|| 8|| 5|| 13|| 2
|-
| 2015-2016|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 33|| 9|| 20|| 29|| 20|| 15|| 9|| 2|| 11|| 6
|-
| 2016-2017|| HC Val Pusteria Wolves || Alps HL|| 36|| 17|| 24|| 41|| 32|| 3|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2016-2017|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HC Val Pusteria Wolves || Alps HL || 35|| 17|| 14|| 31|| 22|| 9|| 3|| 6|| 9|| 9
|-
| 2017-2018|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HC Val Pusteria Wolves || Alps HL || 37|| 23|| 14|| 37|| 18|| 16|| 5|| 5|| 10|| 2
|-
| 2018-2019|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 2|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HC Val Pusteria Wolves || Alps HL || 42|| 18|| 15|| 33|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 6|| 1|| 0|| 1|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HC Val Pusteria Wolves || Alps HL || 36|| 11|| 15|| 26|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| HC Gherdeina || Alps HL  ||  ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance à Bolzano
Personnalité italienne du XXIe siècle
Joueur international italien de hockey sur glace
Naissance en avril 1984
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Val Pusteria
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Gherdeina